Ommen kan syfta på: 
Ommen, kommun i provinsen Overijssel i Nederländerna

Ommen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ommen, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (2 km²)
Ommen (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (42,3 ha)
Ommen (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (33,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn